Buzești se poate referi la: 

 Transilvania
 Buzești (Szamosújfalu), o localitate în județul Maramureș
 Biserica de lemn din Buzești, comuna Fărcașa, județul Maramureș
 Valahia
 Buzești, un sat în județului Gorj
 Buzești, un sat în județului Olt

 Nume de familie
 Grigore Niculescu-Buzești (1908, Sărata, Buzău  1949, New York)

Vezi și 
 Buzescu
 Buzeni

Toponime românești
Nume de familie românești